Francisco Javier Muñoz – ex calciatore spagnolo
Francisco Jiménez Tejada – calciatore spagnolo del Peñarol